Gastrops är ett släkte av tvåvingar. Gastrops ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Gastrops